Comin' Thro' the Rye – film del 1916 diretto da Cecil Hepworth
 Comin' Thro the Rye – film del 1923 diretto da Cecil Hepworth